

Astronomia
 83 Beatrix – asteroide

Chimica
 Beatrice – composto chimico

Cinema
 Beatrice (1919) – film diretto da Herbert Brenon
 Beatrice (1921) – film diretto da Herbert Brenon

Geografia
 Beatrice – città dell'Alabama
 Beatrice – città del Nebraska 
 Beatrice – città dello Zimbabwe
 Isola di Beatrice – piccola isola presso le coste dell'Australia.

Letteratura
 Beatrice – romanzo di Bianca Garavelli

Persone
 Beatrice Portinari – musa e personaggio di Dante Alighieri, indicata sempre senza il cognome nelle sue opere (tanto che l'identificazione con il personaggio storico è ancora oggetto di incertezza)
 Bruno Beatrice – calciatore italiano
 Giovanni Beatrice – bandito veneziano
 Beatrice di Tenda – nobile italiana

Onomastica
 Beatrice – nome proprio di persona italiano femminile